Ијан Макшејн (; 29. септембар 1942) британски је глумац. Најпознатији по улогама у ТВ серијама, као што су Лавџој, Дедвуд, Игра престола и Амерички богови.

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео игре

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1942.
Британски глумци
Енглески глумци
Добитници награде БАФТА
Енглески гласовни глумци